Еле́на Поле́нова:
 Поленова, Елена Дмитриевна (1850—1898) — художница, сестра Василия Поленова.
 Полёнова, Елена Ильинична (род. 1983) — российская гандболистка.